Chloë – variante del nome proprio di persona Cloe
402 Chloë – asteroide della fascia principale